Guang (achternaam), een Chinese achternaam
Guang (volk), een volk in Ghana
Guang prefectuur, de benaming van de Chinese provincies Guangdong en Guangxi tijdens de Chinese keizertijd